{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (70301) - || 1999 RZ130 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70302) - || 1999 RD131 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70303) - || 1999 RX131 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70304) - || 1999 RE133 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70305) - || 1999 RQ133 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70306) - || 1999 RL134 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70307) - || 1999 RV134 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70308) - || 1999 RO135 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70309) - || 1999 RL136 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70310) - || 1999 RW136 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70311) - || 1999 RG137 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70312) - || 1999 RM137 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70313) - || 1999 RK138 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70314) - || 1999 RN138 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70315) - || 1999 RE139 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70316) - || 1999 RQ139 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70317) - || 1999 RP143 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70318) - || 1999 RE145 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70319) - || 1999 RP146 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70320) - || 1999 RY147 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70321) - || 1999 RC149 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70322) - || 1999 RU150 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70323) - || 1999 RW152 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70324) - || 1999 RK153 || 14 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70325) - || 1999 RT156 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70326) - || 1999 RS158 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70327) - || 1999 RQ160 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70328) - || 1999 RH161 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70329) - || 1999 RY163 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70330) - || 1999 RS165 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70331) - || 1999 RW165 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70332) - || 1999 RF166 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70333) - || 1999 RA168 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70334) - || 1999 RT168 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70335) - || 1999 RC169 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70336) - || 1999 RO169 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70337) - || 1999 RE170 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70338) - || 1999 RL170 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70339) - || 1999 RQ170 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70340) - || 1999 RF173 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70341) - || 1999 RJ174 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70342) - || 1999 RA175 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70343) - || 1999 RH176 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70344) - || 1999 RR176 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70345) - || 1999 RF177 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70346) - || 1999 RO177 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70347) - || 1999 RA178 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70348) - || 1999 RE179 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70349) - || 1999 RV180 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70350) - || 1999 RE181 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70351) - || 1999 RM182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70352) - || 1999 RV182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70353) - || 1999 RB183 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70354) - || 1999 RM183 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70355) - || 1999 RC185 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70356) - || 1999 RP185 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70357) - || 1999 RM186 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70358) - || 1999 RN186 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70359) - || 1999 RD187 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70360) - || 1999 RV188 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70361) - || 1999 RK189 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70362) - || 1999 RF191 || 11 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70363) - || 1999 RJ193 || 13 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70364) - || 1999 RN194 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70365) - || 1999 RF198 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70366) - || 1999 RQ198 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70367) - || 1999 RH199 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70368) - || 1999 RN202 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70369) - || 1999 RL205 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70370) - || 1999 RS205 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70371) - || 1999 RB206 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70372) - || 1999 RN207 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70373) - || 1999 RY207 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70374) - || 1999 RD210 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70375) - || 1999 RM210 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70376) - || 1999 RB211 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70377) - || 1999 RE211 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70378) - || 1999 RG211 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70379) - || 1999 RL212 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70380) - || 1999 RQ212 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70381) - || 1999 RZ213 || 13 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70382) - || 1999 RK214 || 5 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70383) - || 1999 RK218 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70384) - || 1999 RS219 || 4 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70385) - || 1999 RU219 || 4 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70386) - || 1999 RO220 || 5 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70387) - || 1999 RW221 || 6 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70388) - || 1999 RD224 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70389) - || 1999 RS225 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70390) - || 1999 RY227 || 7 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70391) - || 1999 RP230 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70392) - || 1999 RS230 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70393) - || 1999 RC237 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70394) - || 1999 RP237 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70395) - || 1999 RM238 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70396) - || 1999 RQ238 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70397) - || 1999 RH239 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70398) - || 1999 RD240 || 11 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70399) - || 1999 RQ240 || 11 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70400) - || 1999 RG241 || 13 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten